Ушур может означать:

Топонимы 
 Ушур — деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Ушур — река в республики Удмуртия, Россия, левый приток реки Кеп.
 Ушур — название реки Уссури, распространённое в XVII веке у русских поселенцев.

Другие значения 
 Ушур — вид налога, взимавшийся с оседлого земледельческого населения у тюркских народов в размере от 5 % до 10 %.
 Ушур — имя и фамилия. Известный представитель — канатоходец Адил Ушур.

Примечания